

Conjonction 
 Car, une conjonction de coordination

Nom

Patronyme 

 Nicole Car, chanteuse d'opéra australienne.

Toponyme 

 Čar, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bujanovac, dans le district de Pčinja ;
 car, une racine qui signifie « rocher », cette racine est à l'origine de nombreux noms de hauteurs en France (voir ).

Autre 
Car peut aussi désigner : 
 car ou autocar, un véhicule motorisé servant au transport en commun de voyageurs, généralement de ville en ville sur de grandes distances ;
 camping-car, un véhicule habitable ;
 side-car, une moto munie d'une troisième roue latérale ;
 car, une langue môn-khmer parlées dans les îles Nicobar dans l'océan Indien  ;
 car, en marine, la partie inférieure de l'antenne, vergue supportant une voile latine ;
 câr, un instrument à percussion d'Inde, aussi appelé «dandâ» ;
 Car, héros éponyme des Cariens, peuple d'Asie mineure.

Sigle 

CAR est un sigle de trois caractères qui peut faire référence à :
 Constitutive androstane receptor, un récepteur nucléaire impliqué dans les mécanismes de détoxification ;
 Chimeric Antigen Receptor (en français. récepteur antigénique chimérique) ;
 Code autoradio, un code de déblocage des autoradios de véhicules ;
 Comité d'action de la Résistance ;
 Comité de l'administration régionale, une structure administrative présidée par les préfets de région en France ;
 Confédération africaine de rugby, l'ancien nom de Rugby Afrique, une association qui gère le rugby à XV sur le continent africain ;
 Communauté de l'agglomération rouennaise ;
 Commission d'admission des requêtes (Conseil supérieur de la magistrature).

Code 
CAR est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Caribou, dans le Maine aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Abréviation 
CAR est une abréviation qui peut faire référence à :
 Carina, Carinae, nom latin et son génitif de la constellation de la Carène ;
 Carnation, un gène de la drosophile.

Homonymie